Ира́да Автанди́ловна Зейна́лова (род. 20 февраля 1972, Москва) — российская журналистка, корреспондентка, телеведущая. Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ (с 2016 года). Художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ.

Ранее вела воскресный выпуск программы «Время» на «Первом канале» (2012—2016), а также была заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании (Лондон) и Израиле (Тель-Авив). Член Академии Российского телевидения, старшая сестра журналистки Светланы Зейналовой.

Биография 
Родилась 20 февраля 1972 года в Москве в смешанной семье: отец Автандил Исабалиевич — азербайджанец, мать Галина Алексеевна — русская. Является старшей сестрой Светланы Зейналовой (род. 1977). Отмечается, что по восприятию, воспитанию Ирада больше азербайджанка, Светлана — русская.

Училась в московской школе № 61.

В 1995 году окончила МАТИ им. К. Э. Циолковского. Специальность — инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий, полученных путём высокоскоростного затвердевания расплавов. По окончании вуза проходила стажировку в США.

На телевидении с 1997 года. Изначально работала редактором в программе «Вести» (РТР), а также переводчиком с английского языка. Принимала участие в строительстве студии для «Вестей» в качестве переводчика голландской бригады.

С 2000 по 2003 год — корреспондент программ «Вести» и «Вести недели». Работала в дни террористического акта на Дубровке в октябре 2002 года. Ушла с телеканала «Россия» в апреле 2003 года.

С 2003 по 2016 год работала на «Первом канале». Первоначально, с 2003 по 2007 год — корреспондент в информационных программах «Новости», «Время» и «Другие новости». Вела репортажи в день взрывов в московском метро в феврале 2004 и марте 2010 года, в дни террористического акта в Беслане в сентябре 2004 года, в дни аварии в московских энергосетях 25 мая 2005 года, а также с финального матча чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии.

Работала на зимних Олимпийских играх 2006 года в итальянском Турине, летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и на Играх в Сочи в 2014 году в составе бригад «Первого канала».

Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ-2006» в категории «Лица» в номинации «Лучший репортер» (за цикл передач «Золотые мгновения Олимпиады»); награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006).

С 2007 по 2010 год — заведующая бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании, г. Лондон. В 2010—2011 годах снова работала в Москве.

С марта 2011 по июнь 2012 года — заведующая бюро ОАО «Первый канал» в Израиле, г. Тель-Авив.

С 9 сентября 2012 по 10 июля 2016 года — ведущая воскресного выпуска телепрограммы «Время».

С 7 декабря 2012 года принимает участие в ежегодных «Разговорах с Дмитрием Медведевым» (в 2012—2015 годах — как журналист «Первого канала», с 2016 года — как сотрудник НТВ).

В июле 2014 года участвовала в распространении фальшивки о распятом мальчике. 21 декабря того же года, Ирада Зейналова в эфире передачи «Время» заявила, что «у журналистов не было и нет доказательств этой трагедии, но это реальный рассказ реально существующей женщины, бежавшей из ада в Славянске».

18 декабря 2015 года приняла участие в приветствии сборной Мурманска в финале Высшей лиги КВН. 1 октября 2016 года была показана развлекательная программа Максима Галкина «МаксимМаксим» с её участием, что стало её последним появлением на «Первом канале».

В ноябре 2016 года стало известно, что телеведущая переходит с «Первого канала» на телеканал НТВ. С 4 декабря 2016 года она стала вести на этом канале воскресную информационно-аналитическую программу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Помимо ведения передачи в студии, Ирада Зейналова также готовит репортажи для своей программы и берёт интервью у людей, имеющих отношение к основным событиями недели.

21 июля 2017 года вместе с Егором Колывановым и Сергеем Малозёмовым вела программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным».

24 июня 2021 года, за распространение пропаганды, внесена в санкционный список Украины.

Семья 
Первый муж — журналист Алексей Самолётов, сын Тимур. Супруги развелись в октябре 2015 года, их брак продлился 20 лет.

Второй муж — военный корреспондент Александр Евстигнеев, также работавший на «Первом канале» (с апреля 2007 по декабрь 2017 года), работник канала «Россия-1». Свадьба состоялась 16 декабря 2016 года.

Двоюродный брат Исабала Муса Оглы Зейналов бывший декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. В 2017 был арестован за взятку и осуждён на 8 лет.

Оценки 
В работе «Речевой портрет современного телеведущего (по материалам программы „Время“ с Ирадой Зейналовой)» подчёркивается, что для передачи характерна «установка на аналитичность, на выяснение причин случившегося». Ведущая активно использует профессионализмы и единицы книжной лексики, использует «игру со словом», применяет речевые клише и интертекстуальность, лаконичные и хлёсткие характеристики. Авторы на примерах доказывают, что Ирада Зейналова акцентирует важные семантические узлы материала, а для её стиля «характерны лексическая, морфологическая, словообразовательная, синтаксическая подвижность структуры языка». Выделяются такие особенности её репортажей, как вовлечённость в материал, соучастие. Авторы отмечают тенденцию на усложнение проговариваемых телеведущей словесных конструкций. По мнению авторов статьи:

Также делается вывод, что:

В работе И. А. Мальцевой «Приёмы психологического воздействия СМИ на телеаудиторию посредством выпуском новостей» Ирада Зейналова перечисляется среди современных российских журналистов, которые наиболее эффективно апеллируют к эмоциям своего зрителя (трое других, по мнению автора, это Сергей Брилёв, Пётр Толстой и Вадим Такменёв). Автор отмечает, что Ирада Зейналова применяет в своих репортажах активную жестикуляцию и «быстрое говорение в эфире, которое нравится не всем зрителям», причём отсутствие пауз затрудняет восприятие её репортажей и делает подачу материала агрессивной. В то же время автор отмечает достоинства телеведущей:

В работе кандидата политических наук Н. С. Виноградовой «Образ России в российском телеэфире (исследование 2017—2019 гг.)», посвящённой особенностям формирования образа России в эфире телепередач, автор, обращаясь к работе Ирады Зейналовой, делает вывод, что:

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (22 апреля 2014 года) — «за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым» (указ о награждении не был обнародован).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (27 ноября 2006 года) — «за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».
 Премия «Золотое перо России» (2018).
 Премия Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (17 декабря 2021 года) — за вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

См. также 
 Телесюжет о «распятом мальчике»

Примечания

Ссылки 
 Зейналова Ирада Автандиловна База данных «Лабиринт»
 Ирада Зейналова: «Не смотрю телевизор, меня там зомбируют!» — это незрелая позиция
 Ирада Зейналова: Меня не волнует только космос! База данных «Современная Россия»
 Ирада Зейналова OPEN.AZ
 Ирада Зейналова — краткая биография

Выпускники МАТИ
Переводчики с английского языка
Телеведущие НТВ
Журналисты телеканала «Россия-1»
Телеведущие Первого канала
Журналисты Первого канала
Журналисты НТВ
Игроки «Что? Где? Когда?»
Лауреаты премии «Золотое перо России»
Персоналии:Пропаганда в России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине